L'Atlantic Coast Hockey League est le nom de deux ligues mineures de hockey sur glace aux États-Unis :
 Une première active de 1981 à 1987 ;
 Une seconde durant l'année 2002.